F21 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 F 21, un sous-marin de la Regia Marina ;
 HMS Punjabi (F21), un destroyer de la Royal Navy ;
 Torpille F21, une torpille française.

Informatique 
 Fedora21, un système d’exploitation libre et une distribution GNU/Linux communautaire.

Médecine 
 Trouble schizotypique, d'après la classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres